Чекман — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чекман, Валерий Николаевич (Чекмонас; 1937/1936-2004) — советский языковед, славист.
 Чекман, Иван Сергеевич (род. 1936) — ученый-фармаколог, доктор медицинских наук, профессор Киевского медицинского университета.